

Toponyme 
 Cassaber, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Carresse-Cassaber ;
 Carresse-Cassaber, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme